Трес-Форкильяс () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Агломерация Порту-Алегри. Входит в экономико-статистический микрорегион Озориу. Население составляет 3225 человек на 2006 год. Занимает площадь 217,379 км². Плотность населения — 14,8 чел./км².

История 
Город основан 20 марта 1992 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет 18.424.552,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 5.702,43 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,756 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Сул